Лос Матеос има више значења:

 Лос Матеос (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Матеос (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику